HMS Glatton war der Name von vier Schiffen der Royal Navy

 HMS Glatton (1795), 56-gun Nam 1797 an der Battle of Camperdown und 1801 an der Seeschlacht vor Kopenhagen teil
 HMS Glatton (1855) Schiff der Aetna-Klasse
 HMS Glatton (1871), Turmschiff
 HMS Glatton (1914), Küstenverteidigungsschiff, ursprünglich HNoMS Bjørgvin